Mouzens (Dordonha)
 Mouzens (Tarn)

Desambiguações de topônimos